Miejscowości w USA:
 Viroqua – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
 Viroqua – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Gminy w USA:
 Viroqua (ang. Viroqua Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon